Mount Lebanon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Lebanon (Louisiana)
Mount Lebanon (Pennsylvania)